Het provinciedistrict Namen, dat deel uitmaakt van arrondissement Namen in de Belgische provincie Namen, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Namen.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Namen omvat de gemeenten Assesse en Namen.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 9 van de 23 zetels van het kiesarrondissement Namen toegewezen.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Namen
 (*)1981: ECOLO-J. (0,68%) / 1994: SUD (0,58%), PCN (0,3%) / 2000: CHOPE (0,54%) /  2006: MSCW (0,14%) / 2012: DN (0,64%) / 
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Namen
Namen (stad)